La Serie A 2014-15 va ser la 113a edició de la Lliga italiana de futbol i la 83a temporada d'ençà que es disputa en sistema de lliga, disputada entre el 30 d'agost de 2014 i el 31 de maig de 2015. El campionat el va guanyar Juventus, sent el seu 31è títol, el quart consecutiu.

Classificació 

Notes:
 Tres punts per victòria, un per empat, zero per derrota.
 En cas que dos o més equips acabin amb els mateixos punts, els equips interessats es classificaran d'acord als següents criteris:
 Punts en enfrontaments directes
 Diferència de gols en enfrontaments directes
 Diferència general de gols
 Nombre de gols marcats
 Sorteig

Parma va tenir una penalització de 7 punts, imposats en tres trams (1 + 2 + 4), per impagaments financers. El 22 de juny de 2015, el club va ser declarat oficialment en fallida i va descendir posteriorment a la Sèrie D amb jugadors amateurs.

El Genoa no va obtenir la llicència de la UEFA de la Federació Italiana de Futbol. Per tant, se'ls va prohibir participar en competicions europees. El Genoa va apelar la decisió, però l'apelació va ser denegada.

Resultats

Taula de resultats

Calendari

Referències 

Lliga italiana de futbol
Competicions futbolístiques del 2014
Competicions futbolístiques del 2015